

Biologia 
 Triade – struttura del tessuto muscolare

Calcio 
 Triade – definizione giornalistica per indicare il trio dirigenziale composto da Luciano Moggi, Antonio Giraudo e Roberto Bettega, ai vertici della  dal 1994 al 2006

Altro 
 Triade – tipo di accordo musicale
 Triade – organizzazione criminale cinese
 Triade – raggruppamento di tre divinità, di solito per importanza o ruoli simili
 La Triade – gruppo di personaggi immaginari del telefilm Streghe
 Triade dell'atleta femmina – sindrome che colpisce atlete di sport enfatizzanti la magrezza o un basso peso corporeo